Ry (Denemarken), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
Ry (parochie)
Ry (Seine-Maritime), plaats en gemeente in het Franse departement Seine-Maritime